BVB peut faire référence à :
 Black Veil Brides, un groupe américain de post-hardcore ;
  ;
 Basler Verkehrs-Betriebe, une compagnie de transports publics du canton de Bâle-ville, en Suisse ;
 Berliner Verkehrsbetriebe, une ancienne compagnie de transport en commun de Berlin-Est ;
 BV 09 Borussia Dortmund, une équipe allemande de football ;
 Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, une ligne de chemin de fer suisse ;
 Bursa de Valori București (en français, Bourse de Bucarest).